Ackerman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ackerman House (136 Chestnut Ridge Rd., Saddle River), New Jersey, NRHP-Nr. 83001449
 Ackerman House (222 Doremus Ave., Ridgewood), New Jersey, NRHP-Nr. 83001450
 Ackerman House (252 Lincoln Ave., Ridgewood), New Jersey, NRHP-Nr. 83001451